Axé – concetto filosofico e religioso avente varie interpretazioni derivante dall'espressione della lingua yoruba àṣẹ (letteralmente "potere", "autorità", "forza").
 Axé – genere musicale brasiliano formatosi negli anni ottanta nello stato di Bahia.